Utslagsspelet i världsmästerskapet i fotboll 2006 bestod av 4 omgångar där de 16 lag som gått vidare från gruppspelen spelade matcher i flera olika platser i Tyskland. Finalen, som spelades i Berlin var mellan Italien och Frankrike. Resultatet vid full tid blev 1-1, och matchen avgjordes till Italiens fördel på straffar, 5-3. I bronsmatchen, som spelades i Stuttgart, vann Tyskland över Portugal med 3-1.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Tyskland mot Sverige 

Lördag, 24 juni 2006
17:00 - Fifa VM-stadion München, München - Publik: 66 000

Förklaringar:
C = Lagkapten
M = Målvakt

Domare
Huvuddomare: Carlos Simon 

Assisterande domare
Aristeu Tavares 
Ednilson Corona 

Fjärdedomare: Shamsul Maidin 
Femtedomare:  Prachya Permpanich 

Matchens bästa spelare
Miroslav Klose

Argentina mot Mexiko 

Lördag, 24 juni 2006
21:00 - Zentralstadion, Leipzig – Publik: 43 000

Förklaringar:
A = Avstängd
C = Lagkapten
M = Målvakt

Domare
Huvuddomare: Massimo Busacca 

Assisterande domare
Francesco Buragina 
Matthias Arnet 

Fjärdedomare: Khalil Al Ghamdi 
Femtedomare:  Fathi Arabati 

Matchens bästa spelare
Maxi Rodríguez

England mot Ecuador 

Söndag, 25 juni 2006
17:00 - Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart – Publik: 52 000

Förklaringar:
C = Lagkapten
F = Frånvarande
M = Målvakt
S = Skadad

Domare
Huvuddomare: Frank De Bleeckere 

Assisterande domare
Peter Hermans 
Walter Vromans 

Fjärdedomare: Óscar Ruiz 
Femtedomare:  José Navia 

Matchens bästa spelare
John Terry

Portugal mot Nederländerna 

Söndag, 25 juni 2006
21:00 - Fifa VM-stadion Nürnberg, Nürnberg – Publik: 41 000

Förklaringar:
C = Lagkapten
M = Målvakt

Domare
Huvuddomare: Valentin Ivanov 

Assisterande domare
Nikolay Golubev 
Evgueni Volnin 

Fjärdedomare: Marco Rodríguez 
Femtedomare:  José Luís Camargo 

Matchens bästa spelare
Maniche

Italien mot Australien 

Måndag, 26 juni 2006
17:00 - Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern – Publik: 46 000

Förklaringar:
A = Avstängd
C = Lagkapten
M = Målvakt

Domare
Huvuddomare: Luis Medina Cantalejo 

Assisterande domare
Victoriano Giraldez Carrasco 
Pedro Medina Hernandez 

Fjärdedomare: Éric Poulat 
Femtedomare:  Lionel Dagorne 

Matchens bästa spelare
Gianluigi Buffon

Schweiz mot Ukraina 

Måndag, 26 juni 2006
21:00 - Fifa VM-stadion Köln, Köln – Publik: 45 000

Förklaringar:
A = Avstängd
C = Lagkapten
F = Frånvarande
M = Målvakt
S = Skadad

Domare
Huvuddomare: Benito Archundia 

Assisterande domare
José Ramirez 
Hector Vergara 

Fjärdedomare: Jerome Damon 
Femtedomare:  Justice Yeboah 

Matchens bästa spelare
Oleksandr Shovkovskyi

Brasilien mot Ghana 

Tisdag, 27 juni 2006
17:00 - Fifa VM-stadion Dortmund – Publik: 65 000

Förklaringar:
A = Avstängd
C = Lagkapten
F = Frånvarande
M = Målvakt

Domare
Huvuddomare: Ľuboš Micheľ 

Assisterande domare
Roman Slysko 
Martin Balko 

Fjärdedomare: Mark Shield 
Femtedomare: Nathan Gibson 

Matchens bästa spelare
Zé Roberto

Spanien mot Frankrike 

Tisdag, 27 juni 2006
21:00 - Fifa VM-stadion Hannover, Hannover – Publik: 43 000

Förklaringar:
C = Lagkapten
M = Målvakt

Domare
Huvuddomare: Roberto Rosetti 

Assisterande domare
Cristiano Copelli 
Alessandro Stagnoli 

Fjärdedomare: Markus Merk 
Femtedomare: Christian Schraer 

Matchens bästa spelare
Patrick Vieira

Kvartsfinaler

Tyskland mot Argentina 

Fredag 30 juni 2006
17:00 - Olympiastadion, Berlin - Publik: 72 000

Förklaringar:
C = Lagkapten
M = Målvakt

Domare
Huvuddomare: Ľuboš Micheľ 

Assisterande domare
Roman Slysko 
Martin Balko 

Fjärdedomare: Massimo Busacca 
Femtedomare:  Francesco Buragina 

Matchens bästa spelare
Michael Ballack

Italien mot Ukraina 

Fredag 30 juni 2006
21:00 - FIFA VM-stadion Hamburg, Hamburg - Publik: 50 000

Förklaringar:
A = Avstängd
C = Lagkapten
F = Frånvarande
M = Målvakt

Domare
Huvuddomare: Frank De Bleeckere 

Assisterande domare
Peter Hermans 
Walter Vromans 

Fjärdedomare: Toru Kamikawa 
Femtedomare:  Yoshikazu Hiroshima 

Matchens bästa spelare
Gennaro Gattuso

England mot Portugal 

Lördag 1 juli 2006
17:00 - FIFA VM-stadion Gelsenkirchen, Gelsenkirchen - Publik: 52 000

Förklaringar:
A = Avstängd
C = Lagkapten
F = Frånvarande
M = Målvakt

Domare
Huvuddomare: Horacio Elizondo  

Assisterande domare
Dario Garcia 
Rodolfo Otero 

Fjärdedomare: Coffi Codjia 
Femtedomare:  Aboudou Aderodjou 

Matchens bästa spelare
Owen Hargreaves

Brasilien mot Frankrike 

Lördag 1 juli 2006
21:00 - FIFA VM-stadion Frankfurt, Frankfurt am Main - Publik: 48 000

Förklaringar:
C = Lagkapten
M = Målvakt

Domare
Huvuddomare: Luis Medina Cantalejo 

Assisterande domare
Victoriano Giraldez Carrasco 
Pedro Medina Hernandez 

Fjärdedomare: Mark Shield 
Femtedomare: Ben Wilson 

Matchens bästa spelare
Zinedine Zidane

Semifinaler

Tyskland mot Italien 
Tisdag 4 juli 2006
21:00 - FIFA VM-stadion Dortmund, Dortmund - Publik: 65 000

Förklaringar:
A = Avstängd
C = Lagkapten
M = Målvakt

Domare
Huvuddomare: Benito Archundia 

Assisterande domare
José Ramirez 
Hector Vergara 

Fjärdedomare: Toru Kamikawa 
Femtedomare: Yoshikazu Hiroshima 

Matchens bästa spelare
Andrea Pirlo

Portugal mot Frankrike 

Onsdag 5 juli 2006
21:00 - FIFA VM-stadion München, München - Publik: 66 000

Förklaringar:
A = Avstängd
C = Lagkapten
M = Målvakt

Domare
Huvuddomare: Jorge Larrionda 

Assisterande domare
Walter Rial 
Pablo Fandino 

Fjärdedomare: Mark Shield 
Femtedomare: Nathan Gibson 

Matchens bästa spelare
Lilian Thuram

Match om tredjepris 

Lördag 8 juli 2006
21:00 - Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart - Publik: 52 000

Förklaringar:
A = Avstängd
C = Lagkapten
M = Målvakt
S = Skadad

Domare
Huvuddomare: Toru Kamikawa 

Assisterande domare
Yoshikazu Hiroshima 
Dae Young Kim 

Fjärdedomare: Coffi Codjia 
Femtedomare: Celestin Ntagungira 

Matchens bästa spelare
Bastian Schweinsteiger

Final

Externa länkar 
Officiell webbplats

Slutspel
Sportevenemang i München
Sportevenemang i Leipzig
Sport i Kaiserslautern
Sportevenemang i Köln
Sportevenemang i Stuttgart
Sportevenemang i Nürnberg
Sportevenemang i Dortmund
Sportevenemang i Hannover
Sportevenemang i Berlin
Sportevenemang i Hamburg
Sportevenemang i Gelsenkirchen
Sportevenemang i Frankfurt am Main
München under 2000-talet
Nürnberg under 2000-talet
Köln under 2000-talet
Frankfurt am Main under 2000-talet
Stuttgart under 2000-talet
Hamburg under 2000-talet
Hannover under 2000-talet
Gelsenkirchen under 2000-talet